Ла Меса дел Рефухио има више значења:

 Ла Меса дел Рефухио (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Меса дел Рефухио (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику